Love Metal — четвёртый студийный альбом финской рок-группы HIM, выпущенный в 2003 году.

Название альбома является одновременно самоназванием стиля группы. Согласно интервью лидера группы, вокалиста Вилле Вало, это ответ на бесчисленные вопросы, как он называет свою музыку.

На песни «Buried Alive By Love», «The Funeral of Hearts» и «The Sacrament» были сняты видеоклипы, транслировавшиеся по телеканалу MTV. Все три песни были выпущены синглами и достигли высоких позиций в чартах.

Список композиций

Участники записи 
 Вилле Вало — вокал
 Микко «Линде» Линдстрём — гитара
 Микко «Миге» Паананен — бас-гитара
 Янне Пууртинен (Эмерсон Бёртон) — клавишные
 Мика Карпинен (Гас Липстик) — ударные

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы HIM
Альбомы BMG
Альбомы GUN Records
Альбомы, сертифицированные как золотые Bundesverband Musikindustrie